L'épreuve féminine du 15 km individuel de biathlon aux Jeux olympiques de 2018 a lieu le  à 17 h 15 au Centre de biathlon et de ski de fond d'Alpensia.

Résultats 
L'épreuve commence à 17 heures 15.

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Biathlon aux Jeux olympiques de 2018